Kolksluis (Amsterdam)
 Kolksluis Spaarndam